Antoon Coolen (1897-1961), een Nederlands romanschrijver
 Antoon Coolen (1875-1905), een Nederlands journalist en schrijver